

Relativo à Catalunha 
 Língua catalã - língua românica falada na região da Catalunha
 Catalães - povo originário da Catalunha

Topónimos 
 Catalão - município de Goiás.
 Microrregião de Catalão - microrregião de Goiás.
 Avenida Presidente Carlos Luz - avenida em Belo Horizonte cujo nome antigo era Avenida Catalão.

Outros 
Abertura catalã - abertura de xadrez.
Universidade Federal de Catalão - Universidade situada em Catalão, Goiás.

Desambiguações de topônimos